Gérard Bonnet peut faire référence à :
 Gérard Bonnet (1934-), un psychanalyste français ;
 Gérard Bonnet (1944-2016), un homme politique français.